Вега-де-Инфансонес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 20,96 км². Население — 911 человек (на 2010 год) .

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Леона